Partis portant le nom de Parti communiste d'Australie :
 Parti communiste d'Australie (1920-1991)
 Parti communiste d'Australie (1971)